El topónimo Elbridge puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Elbridge, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Elbridge, una villa en el estado anterior.
 Elbridge, un municipio en el estado de Illinois.
 Elbridge, un municipio en el estado de Míchigan.